En informatique, l'atomicité est une propriété liée à l'exécution des instructions d'un programme.
 En économie, l'atomicité caractérise un marché où les agents économiques sont trop nombreux pour avoir une quelconque influence.